Als unerwünschte ausländische Organisationen können in Russland ausländische und internationale Nichtregierungsorganisationen erklärt werden.

Geschichte 
Am 23. Mai 2015 verabschiedete die Staatsduma der Russischen Föderation das Gesetz 284.1 über ausländische Nichtregierungsorganisationen, die als unerwünscht erklärt werden können. Diesen ist danach jede politische Aktivität in Russland untersagt, russische Organisationen dürfen keine Beziehungen mit ihnen unterhalten und keine finanzielle Unterstützung annehmen. Auch Privatpersonen werden Kontakte unter Strafandrohung gestellt.

Am 25. Mai 2015 wurden von einem Abgeordneten der LDPR eine erste Liste ausländischer Organisationen vorgestellt, die als unerwünscht erklärt werden sollten. Darunter waren die russischen Organisationen von Amnesty International und Human Rights Watch sowie die russische Menschenrechtsorganisation Memorial International.

Am 7. Juli 2015 wurde eine Liste von 12 ausländischen Organisationen von der Generalstaatsanwaltschaft bekanntgegeben, deren Registrierung als „unerwünschte Organisation“ beantragt wurde. Diese waren sieben US-amerikanische Organisationen wie die Open Society Foundation von George Soros und die Denkfabrik National Endowment for Democracy, sowie zwei polnische und drei ukrainische Nichtregierungsorganisationen, eine von ihnen auf der Krim tätig.

Bis August 2016 wurden sieben US-amerikanische Organisationen in ein Register beim russischen Justizministerium eingetragen.

Registrierte Organisationen 
Bisher wurden folgende Organisationen als «ausländische und internationale Organisationen, deren Tätigkeit als unerwünscht betrachtet wird», beim russischen Justizministerium registriert:

 National Endowment for Democracy, USA, 29. Juli 2015
 Open Society Institute Assistance Foundation, USA, 1. Dezember 2015
 Open Society Foundation, USA,  1. Dezember 2015
 U.S. Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law, USA, 7. Dezember 2015
 National Democratic Institute for International Affaires, USA, 17. März 2016
 Media Development Investment Fund, USA, 22. August 2016
 International Republican Institute, USA, 22. August 2016
 Open Russia, Vereinigtes Königreich, April 2017
 Institute of Modern Russia, USA, April 2017
 Open Russia Civic Movement, April 2017
 The Black Sea Trust for Regional Cooperation, Juni 2017
 German Marshall Fund, März 2018
 European Platform for Democratic Elections (EPDE), März 2018
 International Elections Study Center (IESC), März 2018
 Atlantic Council, Juli 2019
 Člověk v tísni (Mensch in Not), November 2019
 Koalition zur Untersuchung der Verfolgung von Falun Gong in China, Juli 2020
 Deutsch-Russischer Austausch, Mai 2021
 Zentrum Liberale Moderne, Mai 2021
 Forum Russischsprachiger Europäer, Mai 2021
 Bard College, Juni 2021
 Chatham House, April 2022
 Heinrich-Böll-Stiftung, Mai 2022
 Ukrainian Canadian Congress
 Ukrainian National Federation of Canada
 Meduza, Januar 2023
 Transparency International, März 2023
Die am 28. Dezember 2021 verbotene russische Menschenrechtsorganisation und Organisation zur Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen, Memorial wurde bisher (Stand Januar 2022) nicht in die Liste unerwünschter ausländischer Organisationen des russischen Justizministeriums eingetragen.

Siehe auch 
 Gesellschaftliche Organisationen als „ausländische Agenten“ in Russland (2012)

Einzelnachweise 

Diplomatie
Politik 2015
Politik (Russische Föderation)
Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten
Organisation (Vereinigte Staaten)